Тыва — узловая железнодорожная станция Сольвычегодского региона Северной железной дороги, находящаяся в Урдомском городском поселении Ленского района Архангельской области.

Станция Тыва находится к северо-востоку от станции Урдома и к юго-западу от станции Шиес.

В районе станции Тыва идёт строительство ЛЭП «Урдома—Шиес».

Примечания

Ссылки 
 Станция Тыва

Станции Сольвычегодского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Архангельской области